Аркадий Аршавирович Вартанян — общественно-политический деятель, публицист, политолог, меценат.

Семья 
Родился в г. Ереван, Армянской ССР, 22 мая 1947 года, в семье врачей. Отец — Аршавир Варданович Вартанян, военный хирург. Мать — первая женщина-профессор медицинских наук Армении, детский ортопед, Виктория Рафаэловна Акопджанян 

Женат, имеет троих сыновей.

Политическая деятельность 
В 1994 году создал в Москве «Центр русско-армянских инициатив». В этом центре работали и писали Юрий Барсегов- профессор международного права, Андрей Нуйкин, Галина Нуйкина, Сэда Вермишева - поэтесса, Зорий Балаян- публицист, Анаида Бесталашвили- рублицист, деятель искусств , Инесса Буркова-писательница, правозащитник  общества «Крик», Арутюн Зулумян- выдающийся деятель искусства, Амаяк Оганесян-политолог , Арам Яврумян-писатель , Рэм Казанчян- журналист. Под руководством и редакцией Вартаняна издавался ежемесячный общественно- политический журнал «ДИАЛОГ», который распространялся по всем государственным учреждениям, Министерствам, Университетам и отвозился в Государственную Думу всем фракциям. В журнале давалась оценка всем событиям, касающихся политической, научной, культурной жизни России и Армении. Центр устраивал встречи с духовенством Армении и России, организовывал круглые столы и дебаты депутатов, военных, журналистов, творческой интеллигенции обеих стран, с целью разъяснения сложившейся политической ситуации в Армении и Арцахе.

Аркадий Аршавирович был одним из первых, кто выступил против Президента РА, Роберта Кочаряна. После многичисленных митингов, по всей Армении, 31 октября 2000 года он собрал митинг на площади Свободы в Ереване, где было по оценке НТВ и РТР около 100.000 человек. Его в тот же день арестовали. Арестовали и всех его сподвижников и членов его партии. Более 100 человек. После 4 месячного заключения в одиночной камере подвала КГБ Армении, по настоянию, международных организаций, временно выпустили в кардиологическую больницу Микаэляна, по состоянию здоровья. После психологического и морального давления на членов его семьи, после многочисленных угроз физической расправы, он и семья были вынуждены покинуть Армению, а потом и Россию. Аркадий Вартанян, был одним из первых в списке политических заключённых в Армении, в 2000 году, в отчёте Human Rights Watch, Amnesty International и др. В 2001 году, после очередного прессинга в Москве на его фирме " ИМПЕРИАЛ", был вынужден эмигрировать в Испанию, где получил политическое убежище оставив все свои активы в Ереване и Москве, которые впоследствии были апроприированы властями.

В Испании продолжал публиковать статьи для оппозиционных газет. В марте и мае 2008 года организовал митинги армян в Брюсселе, где он также выступил с заявлением, осуждающим действия властей 1 марта в Ереване, где при разгоне демонстрации погибли 10 граждан.

В 2012 году, вернулся в Ереван, где стал активно помогать и поддерживать оппозиционера Раффи Ованисяна. Но на митинге, в апреле 2013 они не сошлись во взглядах, и впоследствии Аркадий в своём интервью заявил что Раффи «обманул ожидания народа». Через несколько дней, А. А. Вартаняна арестовали, и по вымышленному уголовному делу посадили на 10 лет в тюрьму.. 6 ноября 2018 года его освободили по амнистии.

21 мая 2019 года, состоялась презентация его книги, написанной в тюрьме — «Изгнание Дьявола», о политических событиях в России и Армении. 

В декабре 2020 году, совместно с Жирайром Сефиляном, Паруйром Айрикяном, Ара Папяном, Тиграном Хзмаляном и другими участвовал в митинге против правительства Пашиняна. . В мае 2020 Вартанян инициировал создание национально-демократического движения — БЕВЕР.

В апреле 2021 стал Председателем политсовета Европейской партии Армении.

Образование, учёная степень 
1969 — Ереванский государственный университет, филологический факультет, специальность «русский язык и литература»

1996 — Московский педагогический университет, степень кандидата наук (политология)

1998 — Московский педагогический университет, степень доктора наук по политологии.

Специальность 
Политология, общественные науки, журналистика.

Список избранных научных трудов 
«Международный политический порядок: Теоретико-методологич. аспекты» 1996

«Политика и мораль» (на русском яз.), Москва, «Гуманитарий» 1977 364сс.

«Политика и мораль» (на армянском яз.), Ереван, Армянская философская академия 1999 г. 381 сс.

«Пыл здравомыслия и пыль абсурда» (Сквозь призму армянский реалий) на русском языке. Ереван, Армянская философская академия, 2000. 156 сс.

Более чем 300 статей опубликованных в журналах и газетах на армянском и русском языках в РФ и РА.

Членство 
Академик Армянская философская академия, Армения 2000 г.

Член Лондонской дипломатической академии, Великобритания 2000 г.

Награды 
Медаль « Давид Непобедимый»-высшая награда Армянской философской Академии Наук, в 2000 г.

Медаль почётного профессора Института Иностранных Языков им. В.Я, Брюсова.

Орден Святого Константина Великого 

Президент международной независимой ассоциации «ХХI ВЕК» с 1998 года.

1969—1990 — журналистская деятельность в СМИ Армении и СССР. Работал в области художественных и научных переводов.

1990 — общественная-политическая и научно-публицистическая деятельность в России и Армении

1994—2000 — руководитель и президент «Центра русско-армянских инициатив» г. Москва.

1996—2000 член редакционной коллегии «Новое время», главный и единственный спонсор газеты, г. Ереван.

С 1993 года постоянно публиковался в российских газетах «Независимая» (рубрика Карт Бланш) и «ВЕК», г. Москва.

Предпринимательская деятельность 
Аркадий Вартанян с 1986 года, начал активную предпринимательскую деятельность в России. Строительство новых объектов торговли бытового обслуживания, реставрация памятников архитектуры, издательское дело, международные торговые связи.

С 1993 года президент фирмы «Империал» города Москвы.

На территории разрушенных турецких бань в Третьяковском проезде, которые были заброшены и там обитали бомжи, он отстроил и реконструировал все помещения, превратив их в комплекс ресторанов, трактиров, офисов. Положил начало в Москве 90-х рестораторскому делу. Его ресторан «Серебряный Век», был одним из лучших в России, куда приглашали Президентов других стран, политиков, мировых знаменитостей. Рестораны «Морской Волк», «Под Лубянкой», «У Банкира», «Пиковая Дама», «Аркадия» снискали популярность у москвичей и гостей столицы.

В 1995 Ю. Лужков присудил Вартаняну звание «лучший предприниматель России».

Благотворительность 
С 1989 г. значительную часть доходов Вартанян начал отправлять на родину в качестве помощи малоимущим семьям, талантливым детям, студентам, спортсменам. В годы войны им была оказана разнообразная поддержка арцахского фронта и финансирование:

 доставки продовольствия
 медикаментов и оборудования
 лечение и последующая реабилитация в лучших клиниках Москвы раненных и инвалидов
 помощь в восстановлении Храма в Шуше.
 выплата ежемесячных пособий, на протяжении многих лет, 40 семьям погибших вертолётчиков в небе Арцаха.
 Покупка транспортных средств для Арцаха, в том числе и тяжёлой военной техники.
 Покупка библиотеки для воинской части в Степанакерте.

С 1991 года на средства и по инициативе Вартаняна были изданы документы и брошюры по актуальным вопросам современной геополитики, брошюры по вопросам международного права («Библиотека центра русско-армянских инициатив»).

Неполный список книг, которые были изданы благодаря Аркадию Вартаняну:

 Ю. Г. Барсегов «Геополитическая угроза России с Юга» 1996 г.
 Ю. Г. Барсегов «Арбитражное решение президента США по армяно-турецкой границе» 1995 г.
 «Статьи Нагорного Карабаха» (статьи, документы под редакторством С. Вермишевой) 1995г
 «Легитимность НКР в материалах и документах» (редактор С. Вермишева) 1995г
 Рем Казанджян «Большевики и младотурки» 1996 г.
 Рем Казанджян «К предыстории самоопределения Нагорного Карабаха» 1997 г.
 А. Вартанян « На пороге 21 века» 1997 г.
 Ким Бакши « Воскрешение Святого Лазаря» 1996 г.
 Ким Бакши « Из монастыря -о любви» 2000 г.
 Зорий Балаян «Между раем и адом. Карабахские этюды» 1995 г.
 Сильва Капутикян «Зима идёт» 1994 г.
 Роман Валерия Айдиняна «Тропикана»

Издались тысячными тиражами на нескольких языках, и были разослан в библиотеки мира и другие государственные учреждения «Карский договор 13 октября 1921 года», «Договор между Россией и Турцией 16 марта 1921 года».

Профинансировал и инициировал документальные фильмы об Армении и Арцахе:

 «Сокровища Матенадарана» режиссёра Кима Бакши
 Фильм «Тени уходящей России» -группа РТР 1999 г.

Вартанян долгое время помогал, в тяжёлые 90-е годы, газету «Голос Армении», и её главного редактора Флору Нахшкарян, финансово помогал выжить в те непростые годы и ежемесячнику «Литературная Армения», «Элитарной Газете», «Новому Времени», газете «Урарту».

8 марта 1995 года, в Ереване, основал «Союз армяно-российского сотрудничества и возрождения», и назначил председателем Авака Хачатряна. В том же году по инициативе и благодаря его поддержке центр провёл в Ереване ряд научных конференций, и культурных мероприятиях, посвящённых 80-летию геноцида армян. Также провели ряд мероприятий, приуроченных 50-летию Победы в ВОВ, где были преподнесены ценные подарки ветеранам ВОВ.

В Москве были организованы творческие вечера поэтессы Сэды Вермишевой, и поэтессы Сильвы Капутикян. В Центральном Доме Литераторов в Москве Вартаняном был организован вечер, посвящённый 75-летнему юбилею Сильвы Капутикян, где присутствовал цвет творческой интеллигенции России и Армении. В Ереване был установлен памятник в 1998 году лётчикам, погибшим в небе Арцаха.

В Университете Грачья Ачаряна  выплачивались стипендии малоимущим студентам.

В 1998 году ЮНЕСКО вручило грамоту за неоценимый вклад. При его поддержке были напечатаны книги для слепых детей.
 
 

Вартанян, помог организовать Сисианский колледж полностью обеспечив финансово, строительство, и последующее бесплатное обучение студентов.

Некоторым студентам-отличникам ЕрГУ и других вузов, помог с поступлением и обучением в аспирантурах в Москве и Ереване.

 С 1993—1996 год, были установлены стипендии всем отличникам всех ВУЗ-ов Армении.
 В 1996 году, была установлена именная стипендия лучшему студенту Филфака ЕрГУ. В том же году дал деньги Гарнику Ананяну, на открытие аудиолингафонного кабинета, который был назван в честь любимой преподавательницы Вартаняна — Седы Александровны Аветисян.
 В 1994 году, в Степанакерте, военному училищу купил библиотеку, компьютеры и видеоаппаратуру. В течение многих лет, с 1994 по 2000, постоянно оказывалась помощь музыкально-одаренным детям, для организации их зарубежных гастролей.
 В тот же период, оказывалась финансовая поддержка спортсменов, которые участвовали в международных состязаниях.
 В 1995-96 гг. .поддержал проект ЮНЕСКО И ООН. Благодаря Вартаняну, было организовано издательство иллюстрированных книжек для маленьких слепых детей. Было организовано 15 телепередач, 10 радиопередач, более 40 статей и заметок в центральной прессе России.
 С 1994 по 2000 год, был главным спонсором московского детского сада для слепых детей.
 В 1995 году был генеральным спонсором КВН ЕРМИ.
 В 1996 году подарил картину Рудольфа Хачатряна «Комитас», главной церкви Эчмиадзина Католикосу всех армян Гарегину Первому.
 В 1996 получил почётное звание лучшего бизнесмена года, за восстановление памятников архитектуры г. Москвы, и вошёл в каталог « Элита российского бизнеса».
 В 1997 году профинансировал книгу на русском и армянском языке «За державу обидно», генерала А. И. Лебедя, организовал с ним творческие встречи, презентации книги и профинансировал поездки в Арцах и Ереван.
 В 1999 году дал деньги на ремонт и реставрацию четвёртого этажа в Славянском Университете в г. Ереване. В том же году, помог купить Славянской школе, города Еревана все учебники, аудивизуальные пособия, и методический материал. Помог Бюраканской средней школе сделать ремонт, купить парты и приобрести учебники.
 В 1999—2000 финансировал концерты и деятельность квартета «Комитас».
 Профинансировал приезд Чик Кореа, в рамках Джаз фестиваля, организатором и спонсором которого являлся. Спонсировал Международный фестиваль музыкантов народов мира, в Доме Камерной музыки. Организовал, спонсировал приезд квартета им. Бородина. 
 Помог джазовому коллективу Армена Мартиросяна с поездкой на фестиваль.
 Дал мультипликатору Рубену Саакянцу деньги на новый цикл мультфильмов (они были выпущены, никаких упоминаний о меценате А.В,- не было).    
Профинансировал футбольную федерацию Армении, спонсировал строительство стадиона им. Вазгена Саргсяна. 
 Организовал творческий вечер Соса Саркисяна, помог в открытии центра
 Профинансировал большую дискотеку с феерверками на площади Свободы, с ведущими певцами Армении, при участии радио «FM NAZARET 107» в 2000 м. 
Был генеральным спонсором, музыкального детского фестиваля Надежды Саркисян в 2000 году.

Примечания 

Меценаты России
Меценаты Армении
Публицисты XX века
Публицисты XXI века
Политологи XX века
Политологи XXI века
Родившиеся в Ереване
Родившиеся в 1947 году